Plac Wolności (deutsch Freiheitsplatz) steht für:

 Freiheitsplatz (Breslau), einen Platz in Breslau, Polen
 Plac Wolności (Łódź), einen Platz in Łódź, Polen
 Plac Wolności (Opole), einen Platz in Opole, Polen
 Plac Wolności (Katowice), einen Platz in Katowice, Polen